Dinastia angioina
Carlo I d'Angiò  –  re di Sicilia dal 1266 al 1282 e di Napoli dal 1282 al 1285
Carlo II d'Angiò  –  re di Napoli dal 1285 al 1309 
Carlo III d'Angiò  –  re di Napoli dal 1382 al 1386
Carlo IV d'Angiò ("Carlo del Maine", 1414-1472) – Conte del Maine dal 1434 e conte di Guisa dal 1444 alla morte
Carlo V d'Angiò ("Carlo III di Provenza", 1436-1481) – Conte del Maine, Conte di Guisa, Duca d'Angiò, Conte di Provenza e Forcalquier

 Carlo d'Angiò principe di Acaia (1296 circa – 1315) – nobile italiano
 Carlo d'Angiò (1298-1328) – duca di Calabria

Altro
Carlo D'Angiò   –  musicista italiano contemporaneo